John Maynard Keynes (1883 - 1946) – economista britannico
 John Neville Keynes (1852 - 1949) – filosofo ed economista inglese